Powell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Powell House (Kansas), ID-Nr. 09000676
 Powell House (Columbus County, North Carolina), ID-Nr. 78001940
 Powell House (Wake County, North Carolina), ID-Nr. 74001381
 Powell House (Washington), ID-Nr. 87000085